Se conoce más de un personaje histórico como Duque de Enghien:

 Luis II de Borbón (1337–1410);
 Luis II de Borbón-Condé (1621-1686);
 Luis Antonio Enrique de Borbón-Condé (1772–1804).